

Sigle 
 Horn of Africa – Corno d'Africa

Codici 
 HOA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hola (Kenya)
 hoa – codice ISO 639-3 della lingua hoava

Altro 
 Hoa – gruppo etnico cinese del Vietnam